Offerta pubblica di vendita
 Orchestra di Piazza Vittorio
 Offshore patrol vessel – Pattugliatori d'altura di tipo oceanico